A 2011-es Ázsia-kupa A csoportja egyike volt a 2011-es Ázsia-kupa 4 csoportjának. A csoport első mérkőzéseit január 7-én, míg a befejezőkört január 16-án játszották a csapatok. Mind a hat mérkőzés helyszíne Doha volt. A csoport tagjai: Katar, Kína, Kuvait és Üzbegisztán voltak.

Minden időpont UTC+3.

Katar – Üzbegisztán 
<div id="Katar vs Üzbegisztán">

Kuvait – Kína

Üzbegisztán – Kuvait

Kína – Katar

Katar – Kuvait

Kína – Üzbegisztán

Források 

Csoport A